Hocquart peut faire référence à :
 Gilles Hocquart (1694-1783), Intendant de Nouvelle-France de 1731 à 1748 ;
 l'édifice Gilles-Hocquart à Montréal a été nommé en son honneur.
 Mathieu Louis Hocquart (1760-1843), homme politique français.
 Toussaint Hocquart (1700-1765 ou 1772), chef d'escadre des armées navales, frère du premier.
 Prix Hocquart, une course hippique

Toponymes 
Lac Hocquart, un plan d'eau traversé par la rivière Pika, coulant dans Lac-Achouakan, dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Hocquard

Patronyme français